Nigdy cię nie zapomnę (telenowela)
 Nigdy cię nie zapomnę (film)